Krymské referendum může být
 Krymské referendum (1991) – o obnovení Krymské autonomní sovětské socialistické republiky
 Krymské referendum (1994) – o získání větší autonomie v rámci Ukrajiny
 Krymské referendum (2014) – o připojení k Ruské federaci